Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Omar Camporese e Lorenzo Manta che hanno battuto in finale Álex Calatrava e Carlos Gómez Díaz 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rodolphe Gilbert /  Guillaume Raoux (primo turno)
 Danny Sapsford /  Chris Wilkinson (primo turno)

 Tamer El Sawy /  Claude N'goran (quarti di finale)
 Neil Borwick /  Sander Groen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1995